Села:
 Гарасимівка — Вінницька область, Хмільницький район
 Гарасимівка — Луганська область, Щастинський район